Csehország
 Lišany, település a Lounyi járásban
 Lišany, település a Rakovníki járásban